Dimitrovgrad se poate referi la:

 orașul Dimitrovgrad din Bulgaria;
 orașul Dimitrovgrad din Serbia;
 orașul Dimitrovgrad din Rusia;